Ахундзаде́ — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Ахундзаде Мавлави Хайбатулла́ (род 1961) — с 15 августа 2021 года фактический правитель Афганистана. С 7 сентября 2021 года — эмир Исламского Эмирата Афганистан. 
 Ахундзаде, Анар Сейран оглы (род. 1972) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Ахундзаде, Гаджи Селим Мирза Исмаил оглу (1872—1930) — азербайджанский общественный и государственный деятель, член парламента АДР.
 Ахундзаде, Джавад Мамедали оглы (более известен как Ахмед Джавад; 1892—1937) — азербайджанский поэт, писатель, переводчик, журналист.
 Ахунд-заде Джангир Салех оглы (1904—1938) — cекретарь ЦК Азербайджанской КП(б). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Ахундзаде, Мирза Фатали (полное имя Мирза Фет Али Мамед Таги оглы Ахундов; 1812—1878) — азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ-материалист.
 Ахундзаде, Сакина Мирза Эйбат кызы (1865—1927) — первая азербайджанская женщина-драматург, общественный деятель, педагог.
 Ахундзаде, Юсиф Евгеньевич (род. 1946) — азербайджанский военный дирижёр и педагог.